

Patronyme 

 Daniel Tracey (1794-1832), médecin, propriétaire et rédacteur en chef d'un journal, député au Parlement du Bas-Canada ;
 Hugh Tracey (1903-1977), ethnomusicologue ;
  ;
 Nikita Tracey (1990-), athlète jamaïcaine, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Raphael Tracey (1904-1975), joueur international américain de football ;
 Ristananna Tracey (1992-), athlète jamaïcaine, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Stan Tracey (1926-2013), pianiste et compositeur de jazz britannique ;
 Steven Tracey (1947-), producteur de disques et un compositeur.

Prénom

Bâtiments 
 Les Tracey Towers, deux bâtiments jumeaux situés dans le quartier du Bronx, à New York.